Java se poate referi la:
 Insula Java
 Java de Vest, provincie situată pe insula Java
 Java Centrală, provincie situată pe insula Java
 Java de Est, provincie situată pe insula Java
 Marea Java, o mare situată în Asia de Sud Est
 Java, limbaj de programare
 Java Management Extensions (JMX), tehnologie corespunzătoare limbajului de programare Java
 Java Message Service (JMS), un API care face parte din platforma Java 2 Enterprise Edition.
 JavaScript, limbaj de programare
 JScript, implementare proprietară Microsoft bazată pe limbajul de programare JavaScript
 Dansul Java, dans de societate din anii ´20 (1920-1930)
 Cafeaua Java
 Jawa este un producător ceh de motociclete și de automobile